Porcari steht für:

 Porcari, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Lucca in der Toscana

Porcari ist der Familienname folgender Personen:

 Matías Porcari (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Stefano Porcari, römischer Politiker und Humanist